Каган (також , наголос можливий на обох складах) — прізвище єврейського походження, ідентичне за походженням прізвища  (див. статтю «Коени»).

Відомі носії 
 
 Абрахам Каган (Ейб Каган; 1860—1951) — видавець і редактор нью-йоркської газети «Форвертс» («Вперед») на їдиші.
 Каган Айзік Нісонович (1906—1958) — єврейський радянський поет, прозаїк, перекладач.
 Каган Анатолій Володимирович (нар. 1950) — російський дитячий хірург, доктор медичних наук, професор; віце-губернатор Санкт-Петербурга (2000—2003).
 Бернхард Каган (1866—1932) — німецький шаховий діяч, видавець, журналіст і меценат.
 Каган Борис Мойсейович (1918—2013) — російський учений і конструктор в галузі автоматики, інформатики та обчислювальної техніки.
 Каган Віктор Юхимович (нар. 1943) — російський психолог і письменник.
 Каган Веніамін Федорович (1869—1953) — російський математик і педагог.
 Гелена Каган (1889—1978) — перший ізраїльський лікар-педіатр.
 Джанет Каган (уроджена Джанет Мегсон; 1945—2008) — американська письменниця.
 Дональд Каган (1932—2021) — американський історик, фахівець з Стародавньої Греції.
 Олена Каган (нар. 1960) — американський юрист, суддя Верховного суду США з 2010 року.
 Каган Олена Мойсіївна (більш відома під псевдонімом Олена Ржевська; 1919—2017) — російська письменниця.
 Каган Ірма Ісаакович (нар. 1947) — радянський кінооператор.
 Кімберлі Каган (нар. 1972) — американський військовий історик.
 Каган Лейб Гіршевич (більш відомий під прізвищем Миронов; 1895—1938) — комісар державної безпеки 2-го рангу.
 Каган Ліля Юріївна (більш відома під прізвищем Брік; 1891—1978) — російський літератор, муза Володимира Маяковського.
 Каган Максим Юрійович (нар. 1961) — російський фізик і педагог.
 Каган Матвій Ісаєвич (1889—1937) — російський філософ, близький колу М. М. Бахтіна.
 
 Каган Наум Йосипович (1918—1963) — радянський металург, винахідник, лауреат Ленінської премії.
 Каган Овсій Зиновійович (1912—1979) — актор, народний артист РРФСР.
 Каган Олег Мойсейович (1946—1990) — радянський скрипаль.
 Каган Осаф Семенович (більш відомий під прізвищем Литовський; 1892—1971) — російський драматург, журналіст, редактор, критик і письменник.
 Роберт Каган (нар. 1958) — американський журналіст і політолог, історик, письменник.
 Каган Сара Рувимівна (1885—1941) — єврейська поетеса і прозаїк.
 Каган Соломон Соломонович (1894—1965) — радянський лікар-гігеніст, доктор медичних наук, професор.
 Каган Фанні Іллівна (1903—1990) — радянський учений-мікробіолог.
 Фредерік Каган (Кейган; нар. 1970) — американський історик.
 Шимон Каган (нар. 1942) — ізраїльський шахіст, міжнародний майстер (1969).
 Каган Еля Шоломович (1909—1944) — єврейський письменник і редактор.
 Каган Елла Юріївна (більш відома як Ельза Тріоле; 1896—1970) — французька письменниця.
 Каган Юдіф Матвіївна (1924—2000) — радянська і російська перекладачка, дочка М. І. Кагана.
 
 Каган Яків Михайлович (1933—2014) — доктор технічних наук, професор.

Складові прізвища 
 Гейнц-Генріх Адольфович (справжнє прізвище Каган; 1895—1937) — радянський філолог, редактор.
 
 Коен-Рахель (уроджена Рахіль Яківна Любарська; 1888—1982) — ізраїльський політик і діяч сіоністського руху.

Див. також 
 Каганович
 Каганов
 Кагановський
 Коган